Zuben Hakrabi est le nom traditionnel parfois donné à plusieurs étoiles :
 ν Librae,
 σ Librae.